Carpina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carpina (ort), Pernambuco, 
 Carpina (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar